Apreciación es el aumento en el precio de una moneda con respecto a otra u otras bajo un régimen de tipo de cambio flexible; es decir, del tipo de cambio con respecto al precio de las demás monedas en las finanzas internacionales. El fenómeno contrario en este régimen (que una moneda pierda valor en el mercado cambiario) se conoce como depreciación.

El comportamiento de la moneda local respecto a las otras se rige por las leyes de la oferta y demanda dentro de los mercados internacionales.

Referencias

Enlaces externos

Economía internacional
Política monetaria